Churchill kan som auktorsförkortning betyda:

 Steven P. Churchill
 David Maughan Churchill

Robotskapade auktorsförkortningar